St. Peters (Australia Południowa), w stanie Australia Południowa, w Australii
 St Peters – geograficzna nazwa dzielnicy w skład aglomeracji Sydney, w stanie Nowa Południowa Walia, w Australii
 St Peter’s – miasto na wyspie Guernsey (Wyspy Normandzkie)
 St Peter’s College – szkoła średnia w Auckland w Nowej Zelandii
 City of Norwood Payneham St Peters – jednostka samorządowa wchodząca w skład aglomeracji Adelaide

Miejscowości w Anglii:
 St Peter’s (Gloucestershire)
 St Peter’s (Kent)
 St Peter’s (Tyne and Wear)

Miejscowości w USA:
 St. Peters – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles
Gminy w USA:
 St. Peters (ang. St. Peters Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles
Miejscowości w Australii
 St. Peters – miejscowość w aglomeracji Adelaide, w stanie Australia Południowa